V League kan avse
V-League, den högsta serien i volleyboll i Sydkorea
V.League Division 1 (damer, Japan), den högsta serien i volleyboll för damer i Japan
V.League Division 1 (herrar, Japan), den högsta serien i volleyboll för herrar i Japan